Waffenstillstand von Compiègne bezeichnet zwei Waffenstillstände:

 Waffenstillstand von Compiègne (1918) im Ersten Weltkrieg
 Waffenstillstand von Compiègne (1940) im Zweiten Weltkrieg